Sidiropoulos () ist der Familienname folgender Personen:
 Anastasios Sidiropoulos (* 1979), griechischer Fußballschiedsrichter
 Sokratis Sidiropoulos (* 1947), griechischer Maler und Bildhauer
 Sotiris René Sidiropoulos (* 1977), französischer Maler

Siehe auch:
 Susan Sideropoulos (* 1980), deutsche Schauspielerin und Fernsehmoderatorin